Бирюко́в, Никола́й: Бирюков, Николай Васильевич (род. 1951) — российский и мордовский государственный деятель, председатель Верховного Совета Республики Мордовия в 1990—1995 гг.
 Бирюков, Николай Зотович (1912—1966) — советский писатель.
 
 Бирюков, Николай Игнатьевич (1872—?) — депутат Государственной думы I созыва от Вятской губернии.
 Бирюков, Николай Павлович (1873—1919) — генерал-майор, герой Первой мировой войны.